Дзендзик:
 Дзендзик (остров, Таманский залив) — остров в Таманском заливе, у восточного берега Керченского пролива Азовского моря.
 Дзендзик (остров, Бердянский залив) — остров в Бердянском заливе у северного побережья Азовского моря. Расположен около западного берега Бердянской косы.
 Малый Дзендзик — остров в Бердянском заливе у северного побережья Азовского моря, расположен около западного берега Бердянской косы.
 Большой Дзендзик (полуостров) — ранее существовавший полуостров, бывший частью южной оконечности Бердянской косы.
 Большой Дзендзик (остров) — остров, бывшая часть полуострова Большой Дзендзик, расположен немного севернее оконечности Бердянской косы. 
 Большой Дзендзик (мыс) — мыс на южной оконечности Бердянской косы, ранее бывший основанием полуострова Большой Дзендзик.

Примечания